Гай Се́нтий Сатурни́н (; умер после 4 года) — государственный и политический деятель эпохи ранней Римской империи, ординарный консул 4 года.

Биография

Происхождение 
Гай Сентий принадлежал к неименитому плебейскому роду; его отцом являлся ординарный консул 19 года до н. э., носивший такое же имя, а одним из двух других братьев — консул-суффект 4 года Гней Сентий Сатурнин.

Гражданская карьера 
Около 7 года до н. э. Гай Сентий вместе со своими двумя братьями сопровождал родного отца в Сирию, куда тот был назначен императором Октавианом Августом в качестве легата–пропретора. В 4 году Гай–младший занимал должность ординарного консула совместно с Секстом Элием Катом. Больше о нём ничего неизвестно.

Примечание

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 11. c. 424.

Сентии
Родившиеся в I веке до н. э.
Легаты
Умершие в I веке